Lázaro Cárdenas 2da. Sección kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Lázaro Cárdenas 2da. Sección, Comalcalco, ort, Tabasco, 
 Lázaro Cárdenas 2da. Sección, Centro, ort, Tabasco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar